RUO og Ruo, akronymet og navnet henviser til forskellige artikler:

 DR RadioUnderholdningsOrkestret – er et symfoniorkester tilknyttet Danmarks Radio.

 Ruo (flod) – flod i det sydlige Malawi.